Limbung (Jebus), een plaats in Indonesië
Limbung (Lingga Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing